Aegopodium calycinum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Carl Maximowicz, och fick sitt nu gällande namn av Vladimir Nikolaevich Voroschilov. Aegopodium calycinum ingår i släktet kirskålssläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kirskålssläktet
calycinum